Jean Daudé (né en 1973), joueur de rugby
Paulin Daudé-Gleize (1862-1928), homme politique
Homonymie de patronyme